838 км, 838-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 838 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 268185
 838 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297826
 838 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 383 км на линии Купянск-Сортировочный — Сватово Южной железной дороги, Харьковская область. Код 430349